Кубок Канады 1981 — второй по счёту хоккейный турнир Кубка Канады, проходивший с 1 по 13 сентября 1981 года в четырёх канадских городах — Эдмонтон, Виннипег, Монреаль и Оттава. Победителем стала сборная СССР, обыгравшая в финале Канаду 8:1. Лучшим игроком турнира был назван Владислав Третьяк.

Предыстория

Результаты показательных матчей 
 12 августа, Стокгольм: Швеция-СССР 1-2
 14 августа, Гётеборг: Швеция-СССР 1-4
 17 августа, Гётеборг: Швеция-Чехословакия 5-5
 17 августа, Тампере: Финляндия-СССР 3-4
 18 августа, Хельсинки: Финляндия-СССР 2-5
 19 августа, Стокгольм: Швеция-Чехословакия 7-3
 21 августа, Турку: Финляндия-Чехословакия 2-2
 22 августа, Кройцлинген: Швейцария-Швеция 3-8
 23 августа, Хельсинки: Финляндия-Чехословакия 5-5
 24 августа, Квебек: Канада-США 5-2
 25 августа, Монреаль: Канада-США 6-5
 27 августа, Виннипег: Канада-Швеция 10-3
 29 августа, Эдмонтон: Канада-СССР 3-2
 29 августа, Виннипег: США-Чехословакия 4-1
 29 августа, Эдмонтон: Швеция-Финляндия 6-3

Предварительный этап

Результаты матчей

Турнирное положение

Полуфиналы

Финал

Составы команд 
 СССР (тренер — Виктор Тихонов): вратари — Владислав Третьяк №20, Владимир Мышкин №1; защитники — Вячеслав Фетисов №2, Владимир Зубков №18, Сергей Бабинов №4, Василий Первухин №5, Валерий Васильев №6, Алексей Касатонов №7, Зинэтула Билялетдинов №14, Ирек Гимаев №3; нападающие — Сергей Капустин №8, Игорь Ларионов №11, Александр Мальцев №10, Владимир Крутов №9, Николай Дроздецкий №15, Андрей Хомутов №19, Сергей Шепелев №21, Виктор Жлуктов №22, Виктор Шалимов №23, Сергей Макаров №24, Владимир Голиков №25, Александр Скворцов №26.

 Канада (тренер — Скотти Боумэн): вратари — Майк Льют №1, Дон Эдвардс №35; защитники — Брайан Энгблум №2, Бэрри Бек №3, Крэйг Хартсбург №4, Дени Потвен №5, Рэй Бурк №8, Ларри Робинсон №19, Пол Райнхарт №24; нападающие — Кларк Гиллис №9, Ги Лефлер №10, Жильбер Перро №11, Марсель Дионн №16, Рик Миддлтон №17, Дэнни Гейр №18, Брайан Троттье №20, Майк Босси №22, Боб Гейни №23, Кен Линзмэн №28, Рон Дюгей №29, Роберт Горинг №91, Уэйн Гретцки №99.

 Чехословакия (тренер — Лудек Букач): вратари — Карел Ланг №2, Иржи Кралик №1; защитники — Ян Нелиба №3, Милослав Горжава №4, Милан Халупа №5, Станислав Гайдушек №7, Арнольд Кадлец №8, Мирослав Дворжак №9, Радослав Свобода №15; нападающие — Милан Новы №6, Норберт Крал №10, Олдржих Валек №11, Павел Рихтер №12, Франтишек Черник №14, Любомир Пеничка №17, Дариус Руснак №18, Иржи Дудачек №19, Иржи Лала №20, Душан Пашек №21, Индржих Кокрмент №22, Ярослав Поузар №23, Ярослав Корбела №26.

 США (тренер — Боб Джонсон): вратари — Тони Эспозито №35, Стив Бейкер №31; защитники — Ричи Данн №3, Билл Бейкер №4, Кен Морроу №6, Майк О'Коннелл №20, Род Лэнгуэй №23, Дейв Ланжевен №26, Рид Ларсон №28; нападающие — Марк Хоу №5, Нил Бротен №7, Робби Фторек №8, Марк Джонсон №9, Дейв Кристиан №13, Боб Миллер №14, Роб Макклэнахэн №15, Майк Ивз №18, Дин Талафус №19, Том Горенс №21, Стив Кристофф №25, Уоррен Миллер №27, Том Янгхэнс №29.

 Швеция (тренер — Андерс Пармстрём): вратари — Петер Линдмарк №1, Пелле Линдберг №25; защитники — Ларс Линдгрен №3, Петер Хеландер №4, Стефан Перссон №7, Матс Валтин №9, Томас Эрикссон №, Бёрье Сальминг №21, Томас Юнссон №24; нападающие — Кент-Эрик Андерссон №8, Ульф Нильссон №11, Ларс Мулин №12, Кент Нильссон №14, Андерс Хедберг №15, Андерс Хоканссон №17, Бенгт Лундхольм №18, Патрик Сундстрём №19, Томас Стеен №, Йорген Петтерссон №22, Томас Градин №23, Ян Эрикзон №26, Андерс Каллур №26.

 Финляндия (тренер — Калеви Нумминен): вратари — Ханну Лассила №19, Маркус Маттссон №1; защитники — Тимо Нуммелин №3, Ристо Силтанен №4, Рейо Руотсалайнен №5, Раймо Хирвонен №6, Юха Хуикари №, Тапио Лево №8, Пекка Раутакаллио №9, Юха Туохимаа №26; нападающие — Матти Хагман №10, Кари Ялонен №12, Вели-Пекка Кетола №13, Пекка Арбелиус №14, Микко Лейнонен №15, Маркку Киималайнен №16, Яри Курри №17, Йорма Севон №18, Илкка Синисало №20, Арто Яванайнен №23, Кари Макконен №21, Юкка Порвари №25.

Статистика игроков

Бомбардиры

Статистика вратарей

Сборная «Всех звезд» 
 Вратарь: Владислав Третьяк, СССР
 Защитники: Арнольд Кадлец, Чехословакия; Алексей Касатонов, СССР
 Нападающие: Майк Босси, Канада; Жильбер Перро, Канада; Сергей Шепелев, СССР

Интересные факты 

 Победа сборной СССР была посвящена Валерию Харламову, который погиб в автокатастрофе незадолго до турнира.
 После окончания финального матча в раздевалку советской команды в сопровождении полицейских вошёл главный организатор турнира, исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ Алан Иглсон и отобрал минутами ранее торжественно вручённый победителям главный приз — огромный кубок из дорогого сплава (никель) в форме половины кленового листа. Свои действия Иглсон объяснил так: «Кубок принадлежит правительству Канады и его место в Зале Славы». До этого организаторы не объявляли, что главный приз является непереходящим. Данный поступок вызвал недоумение даже среди канадских болельщиков. Один из них, предприниматель из Виннипега Джордж Смит, начал кампанию по сбору средств для создания копии трофея. После того как было собрано несколько тысяч долларов, была изготовлена копия кубка Канады, переданная позднее через советское посольство в Москву и вручённая сборной CCCP на ежегодном турнире газеты «Известия».
 Спонсоры вручили Третьяку, как лучшему игроку, золотые часы Cartier Santos, стоимостью 9800 долларов.

Ссылки 
 Hockey Canada Tournament Summaries
 Как это было
 RED UPRISING IN MONTREAL

Кубок Канады
Сентябрь 1981 года
Спорт в Канаде в 1981 году